Palmeirinha-azul, planta
 Palmeirinha (Guarapuava), distrito
 Palmeirinha (escola de samba), escola de samba de Nova Iguaçu
 Sociedade Esportiva Palmeirinha, time de Porto Ferreira